Тяпкін Василь Михайлович — російський дипломат XVII сторіччя.
 Тяпкін Костянтин Федорович (1927-2016) — доктор геолого-мінералогічних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки.

Російські прізвища